Tero Arkiomaa (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le père de Eetu-Ville Arkiomaa.

Biographie

En club 
Arkiomaa commence sa carrière en 1985 alors qu'il joue pour le Tikkurilan Jää-Veikot en I-divisioona. Il n'y reste seulement qu'une saison vu qu'il rejoint le Kalevan Pallo en 1986. À la suite de son passage de deux saisons à Kuopio, il fait de courts passages au Jokipojat Joensuu puis au SaiPa avant de ce retrouver à Rauma en 1992 alors qu'il rejoint le Rauman Lukko. C'est d'ailleurs dans alors qu'il joue dans cette équipe que son fils Eetu-Ville nait en 1993. À la suite d'un passage de deux ans en Allemagne avec l'Augsburger Panther, il retourne en Finlande avec le Ässät Pori pour deux ans. Il part ensuite pendant trois ans alors qu'il joue au Royaume-Uni et en Autriche avant de revenir pour les deux dernières saisons de sa carrière en Finlande pour jouer au Nikkarit.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1985-1986 ||Tikkurilan Jää-Veikot || I-divisioona||43 ||8 ||4 ||12 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|1986-1987 ||Kalevan Pallo U20 ||Jr. A I-divisioona ||27 ||27 ||20 ||47 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Kalevan Pallo || SM-liiga || 14|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|1987-1988 ||Kalevan Pallo U20 ||Jr. A I-divisioona ||10 ||13 ||10 ||23 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Kalevan Pallo ||SM-liiga ||44 ||2 ||5 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 ||Jokipojat Joensuu ||I-divisioona ||44 ||36 ||35 ||71 ||32 ||5 ||4 ||4 ||8 ||18
|-
|1989-1990 ||Jokipojat Joensuu ||SM-liiga ||44 ||18 ||14 ||32 ||30 ||3 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|1990-1991 ||SaiPa ||SM-liiga ||44 ||18 ||22 ||40 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Rauman Lukko ||SM-liiga ||44 ||15 ||8 ||23 ||38 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1992-1993 ||Rauman Lukko ||SM-liiga ||48 ||12 ||17 ||29 ||40 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|1993-1994 ||Rauman Lukko ||SM-liiga ||47 ||19 ||23 ||42 ||52 ||9 ||1 ||4 ||5 ||10
|-
|1994-1995 ||Rauman Lukko ||SM-liiga ||45 ||22 ||23 ||45 ||54 ||9 ||2 ||3 ||5 ||12
|-
|1995-1996 ||Rauman Lukko ||SM-liiga ||35 ||12 ||17 ||29 ||34 ||8 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1996-1997 ||Augsburger Panther ||DEL ||48 ||25 ||16 ||41 ||56 ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|1997-1998 ||Augsburger Panther ||DEL ||43 ||10 ||12 ||22 ||18 ||6 ||1 ||1 ||2 ||25
|-
|1998-1999 ||Ässät Pori ||SM-liiga ||39 ||9 ||6 ||15 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Ässät Pori ||SM-liiga ||53 ||9 ||10 ||19 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Newcastle Jesters ||BISL ||47 ||15 ||25 ||40 ||20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2000-2001 ||Newcastle Jesters ||BH Cup ||11 ||3 ||5 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||HC Innsbruck ||EBEL ||32 ||15 ||25 ||40 ||20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2002-2003 ||Bracknell Bees ||BISL ||32 ||7 ||9 ||16 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Nikkarit ||II-divisioona ||11 ||10 ||16 ||26 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Nikkarit ||II-divisioona ||4 ||3 ||2 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Carrière internationale 

| 1998 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 3 || 4 || 4 ||  || align="left"|   Médaille de bronze
|-
| 1993-1994 || align="left"|International || 13 || 2 || 2 || 4 || 6 || 0 || 
|-
| 1993-1994 || align="left"|Deutschland Cup || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || +1 ||
|-
| 1993-1994 || align="left"|Izvestia Trophy || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || -1 ||  
|-
| 1993-1994 || align="left"|Nissan Cup || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  ||

Références 

Naissance en février 1968
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Augsburger Panther
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HC Innsbruck